Das Wort Usambara bezeichnet

 die Usambara-Berge in Tansania, bzw. im damaligen Deutsch-Ostafrika
 die Usambarabahn
 die Pflanze Usambaraveilchen
 die Vogelspinnenart Rote Usambara-Vogelspinne
 das Usambara-Tal als Fundort des gleichnamigen Veilchens
 das Biosphärenreservat East Usambara
 das Passagierschiff Usambara (Schiff)
 die Pflanze Usambara-Klee